Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo ma hanno deciso di partecipare anzi al concomitante torneo di Acapulco.

Julio Peralta e Horacio Zeballos hanno sconfitto in finale Pablo Carreño Busta e David Marrero per 4–6, 6–1, [10–5].

Teste di serie

  Marcelo Melo /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (ritirati)

  Máximo González /  André Sá (quarti di finale)
  Nicholas Monroe /  Philipp Oswald (primo turno)

Alternate

  Pedro Bernardi /  Guilherme Clezar (primo turno)

Wildcard

  Nicolás Almagro /  Eduardo Russi Assumpção (primo turno)

  Rogério Dutra Silva /  João Souza (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2016
ATP World Tour 2016